Натуральне число 230
 230 рік до нашої ери
 230 рік нашої ери